

Toponímia

Cidades históricas 
Filadélfia (Lídia) — cidade grega na Anatólia ocidental, antecessora da atual Alaşehir
Amã — capital da Jordânia, chamada Filadélfia na Antiguidade

Atualidade 
Filadélfia — cidade do estado da Pensilvânia, Estados Unidos
Filadelfia (Itália) — comuna
Filadelfia (Paraguai) — distrito
Filadelfia (Colômbia) — no departamento de Caldas

Municípios brasileiros 
Filadélfia (Bahia) — no estado da Bahia
Filadélfia (Tocantins) — no Tocantins, Brasil
Teófilo Otoni — em Minas Gerais, antigamente chamado Filadélfia

Outros usos 
Filadélfia (filme) — de 1993, com Tom Hanks e Denzel Washington
Filadélfia Basquete — clube brasileiro de Taguatinga, no Distrito Federal

Desambiguações de topônimos